Eveking steht für:

 Eveking, Ortsteil von Werdohl, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Eveking ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Eveking (1872–1937), deutscher Architekt 
 Hans Eveking (* 1948), deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer